Азнив Киркор Каспарян е българска математичка от арменски произход и университетска преподавателка, професор в Софийския университет.

Биография 
През 1984 г. завършва магистратура алгебра във Факултета по математика и механика на Софийския университет, а през 1993 г. – докторантура във Факултета по математика на Университета в Юта, САЩ. От 1989 г. е асистент, през 2001 г. е избрана за доцент, а от 2012 г. е професор в катедра „Алгебра“ на Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

Научни публикации 
Научните интереси на Азнив Каспарян са в областта на алгебричната геометрия.
 Riemann Hypothesis Analogue for locally finite modules over the absolute Galois group of a finite field (with I. Marinov), arXiv:1608.05328v1 math.AG 18 Aug 2016.
 Mac Williams identities for linear codes as Riemann-Roch conditions (with I. Marinov), Proceedings of Fifteenth Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT 2016), Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier, 2016.
 Non-associative operations on variations of Hodge structure (with P. Beshkov), Comptes rendus de l'Acaaemie bulgare des Sciences, 68, 2015, 1223 – 1228.
 Tangent codes (with E. Velikova), submitted to Finite Fields and their Applications, 2015.
 Duursma's reduced polynomial (with I. Marinov), accepted in Advances in Mathematics of Communication, 2014.
 Fundamental groups of toroidal compactifications (with G. Sankaran), accepted in Asian Journal of Mathematics, 2014.
 Normally generated subspaces of logarithmic canonical sections (with B. Kotzev), Ann. Univ. Sofia, 101, 2014, 19 – 42.
 MDS Deformations of linear codes (with E. Velikova), Proceedings of the Seventh International Workshop Optimal Codes and related topics, ISSN 1313 – 1117, 2013, 113 – 119.
 Co-abelian toroidal compactifications of torsion free ball quotients, arXiv:1201.0099 math.AG 23 Nov 2012.
 Z-submodules of curves over finite fields, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, 437 – 440.
 Galois groups of co-abelian ball quotient covers, arXiv:1201.0094v1 math.AG 30 Dec 2011.
 Ball quotients of non-positive Kodaira dimension (with L. Nikolova), Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 64, 2011, 195 – 200.
 Modular forms on ball quotients of non-positive Kodaira dimension, Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 20, 2010, 69 – 96.
 Weak form of Holzapfel's Conjecture (with B. Kotzev), Proc. Eleventh Int. Conf. „Geometry, Integrability and Quantization“, Edited by Ivailo Mladenov, Gaetano Vilasi and Akira Yoshioka, Avangard Prima, 2009, 134 – 145.
 Arithmetic proportional elliptic configurations with comparatively large number of irreducible components (with R.-P. Holzapfel), Proc. Sixth Int. Conf. „Geometry, Integrability and Quantization“, Edited by Ivailo M. Mladenov, Allen C. Hirshfeld, Softex, 2005, 252 – 261.
 Lie gyrovector spaces (with A. Ungar), Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 1, 2004, 3 – 53.
 Compressed product of balls and lower boundary estimates on Bergman kernels, Proc. Fourth Int. Conf. „Geometry, Integrability and Quantization“, Edited by Ivailo M. Mladenov, Gregory L. Naber, Coral Press Scientific Publishing, 2003, 193 – 206.
 Inequalities among the number of the generators and relations of a Kahler group, Proc. Third Int. Conf. „Geometry, Integrability and Quantization“, Edited by Ivailo M. Mladenov, Gregory L. Naber, Coral Press Scientific Publishing, 2002, 315 – 317.
 Hermitian symmetry of certain Kahler groups, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 54, 2001, 19 – 20.
 Fibered surfaces, Ann. Univ. Sofia, 94, 2001, 49 – 53.
 Harmonic maps of compact Kahler manifolds to exceptional locally symmetric spaces of Hodge type and holomorphic liftings to complex homogeneous fibrations, Ann. Univ. Sofia, 94, 2001, 97 – 121.
 Non-generic weights of locally homogeneous variations of Hodge structure, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 54, 2001, 15 – 20.
 Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия (с Б. Александров и Д. Левченко), Софтех, 1999, София.
 On the compact variations of Hodge structure, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 52, 1999, 17 – 21.
 Hermitian symmetry of infinitesimally trivial harmonic images of compact Kahler manifolds, Aspects of Complex Analysis, Differential Geometry, Mathematical Physics and Applications, Edited by Stancho Dimiev, Kouei Sekigawa, World Scientific, 1999, 121 – 134.
 Variations of Hodge structure, expressed by meromorphic differentials on P 2, Ann. Univ. Sofia, 92, 1998, 17 – 30.
 When does a bounded domain cover a projective manifold? (Survey), Serdica Math. Jour., 23, 1997, 165 – 176.
 The variations of Hodge structure of maximal dimension with associated Hodge numbers h2,0 > 2 and h 1,1 = 2q+1 do not arise from geometry, Transactions of AMS, 347, 1995, 4985 – 5007.
 Variations of Hodge structure of maximal dimension (with J. Carlson and D. Toledo), Duke Math. Jour., 58, 1989, 669 – 694.
 One more proof of Infinitesimal Torelli Theorem for complete intersections in Kahler C-spaces, Preprint.
 Увод в многообразията на Калаби-Яо (с А. Тодоров), БАН, София, 1988.
 Calabi-Yau manifolds of some special forms, Letters in Math. Physics, 15, 1988, 171 – 174.
 A new central polynomial for 3x3 matrices (with V. Drensky), Communications in Algebra, 13, 1985, 745 – 753.
 Polynomial identities of 8 degree for 3x3 matrices (with V. Drensky), Ann. Univ. Sofia, 77, 1983, 175 – 195.
 Some polynomial identities of matrix algebras (with V. Drensky), Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 36, 1983, 565 – 569.

Източници 

Българи от арменски произход
Български математици
Възпитаници на Софийския университет
Преподаватели в Софийския университет